Ставок — штучне водоймище для зберігання води з метою водопостачання.

Ставок — село, Вілейський район, Мінська область
  — село, Пінський район, Берестейська область
  — озеро в Бреславському районі Вітебської області, в басейні річки Дрисвяти.

Села:
 Ставок — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Ставок — Волинська область, Турійський район
 Ставок — Рівненська область, Рівненський район
 Ставок — Хмельницька область, Білогірський район
 Ставок — Чернігівська область, Носівський район
Річка:
 Ставок — річка в Ковельському районі Волинської області. Ліва притока  Стоходу, (басейн Прип'яті)
 Ставок — річка в Коростенському районі Житомирської області, права притока Різні

Природно-заповідний фонд:
 Ставок — гідрологічна пам'ятка природи у смт Маньківка (Черкаська область)